Ел Ревеладо има више значења:

 Ел Ревеладо (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ревеладо (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ревеладо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику